Fernando Martínez hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Fernando Martínez (baloncestista uruguayo) (1979-);
 Fernando Martínez (beisbolista) (1988-), dominicano;
 Fernando "Puma" Martínez (boxeador) (1991-), argentino;
 Fernando Martínez (futbolista) (1994-), paraguayo;
 Fernando Martínez Arroyo (1944-), baloncestista español;
 Fernando Martínez Castellano (1942-), político español - Alcalde de Valencia (1979-1983);
 Fernando Martínez Checa (1858-1933), pintor y catedrático español;
 Fernando Martínez Cué (1965-), político mexicano;
 Fernando Martínez de Guereñu Ochoa (1963-), exciclista español;
 Fernando Martínez de la Escalera y Goróstegui (1895-1988), entomólogo español vinculado al Museo Nacional de Ciencias Naturales;
 Fernando Martínez de la Escalera y Pérez de Rozas (1871-1900), entomólogo español vinculado al Museo Nacional de Ciencias Naturales;
 Fernando Delgado (1930-2009), actor español;
 Fernando Martínez Hernández (1972-), periodista y escritor español;
 Fernando Martínez López (1949-), político español - alcalde de Almería (1991-1995);
 Fernando Martínez Maíllo (1969-), político español - presidente de la Diputación de Zamora;
 Fernando Martínez Mottola, político venezolano.
 Fernando Martínez Pedrosa (1830-1892), escritor, periodista y dramaturgo español del Realismo;
 Fernando Martínez Sanabria (1925-1991), arquitecto colombiano y profesor de la Universidad Nacional de Colombia;
 Fernando Martínez Silva (1977-), futbolista venezolano;
 Fernando Martínez Teruel "Fernandisco" (1961-), locutor de radio español;
 Fernando Martínez-Monje Restoy (1874-1963), militar español.

Nombres similares 
 Ferrand Martínez, clérigo castellano del siglo XIII, probable autor del Libro del caballero Zifar;
 Luís Fernando Martinez (1980-), futbolista brasileño;
 Nando Martínez "Nando" (1967-), futbolista español;
 Fernando, Ferrand, Ferrant o Ferrán Martínez, el Arcediano de Écija, que provocó la revuelta antijudía de 1391.